Саманта Стосър () е австралийска тенисистка, родена на 30 март 1984 г. в Бризбейн, Австралия.

Биография 
Тя е бивша номер 1 на двойки с партньорка Лиса Реймънд. Победителка е на Откритото първенство на САЩ от 2005 г. и на Ролан Гарос от 2006 г. на двойки. При смесените двойки печели Откритото първенство на Австралия (със Скот Дрейпър) през 2005 г. и Уимбълдън (с Боб Брайън) през 2008 г. Най-високото ѝ класиране на сингъл в ранглистата за жени на WTA e 4-то място.

Първата титла от WTA в кариерата си постига в Осака на Ейч Пи Оупън 2009. През 2010 г. печели титлата на турнира Фемили Съркъл Къп в Чарлстън и достига до финала на Порше Тенис Гран при в Щутгарт, където губи от Жустин Енен в три сета. През юни постига най-големият успех в кариерата си на сингъл, като играе финал на Откритото първенство на Франция, където губи от италианската тенисистка Франческа Скиавоне. Най-големият ѝ успех е през 2011 когато надигра Серина Уилямс на US open с 6 – 2 6-3.

Личен живот 
На 13 юли 2020 г. ѝ се ражда дъщеря от интимната ѝ приятелка Лиз Аслинг, която износва бебето.

Финали на турнирите от WTA Тур

Титли на сингъл (5)

Загубени финали на сингъл (12)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 
 

Австралийски тенисистки
Спортисти на летните олимпийски игри 2004
Спортисти на летните олимпийски игри 2008
Спортисти на летните олимпийски игри 2012
Спортисти на летните олимпийски игри 2016
Лесбийки
ЛГБТ спортисти от Австралия
Родени в Бризбън